Le mot locusta est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin féminin pouvant signifier « sauterelle » ou « langouste ».

En italien, c'est le singulier d'un nom féminin désignant diverses espèces d'orthoptères grégaires et migrateurs.

Sciences et techniques 
En biologie :
 Locusta est un genre d'insectes orthoptères, de la famille des Acridiens. On n'en connaît que l'espèce Locusta migratoria (le Criquet migrateur) ;
 Locusta migratoria cinerascens est une sous-espèce de Locusta migratoria ;
 en taxonomie, le mot locusta est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales et végétales, notamment le crustacé Gammarus locusta (la Crevettine) et la plante herbacée Valerianella locusta (la  Mâche).

Anthroponyme 
 Locusta (?-69) est une esclave romaine, employée comme empoisonneuse par l'impératrice Agrippine ; son nom est francisé en  Locuste.

Notes et références 

Épithète spécifique